Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Oostende. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

 

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Oostende/deel 2
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

Oostende